Rønnebæk (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Næstved.
 Rønnebæk (plaats), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Næstved.